Quatorze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Grant () :
 le comté de Grant, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Grant, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 le comté de Grant, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Grant, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Grant, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Grant, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;

 le comté de Grant, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Grant, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Grant, situé dans l'État du Nouveau-Mexique ;
 le comté de Grant, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 le comté de Grant, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Grant, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 le comté de Grant, situé dans l'État de Washington ;
 le comté de Grant, situé dans l'État du Wisconsin.

Voir aussi 
 Paroisse de Grant, située dans l'État de Louisiane ; la paroisse () étant la subdivision administrative, en Louisiane, correspondant aux comtés des autres États ;
 Page d'homonymie